Topolino e la grande impresa di "Lascia o t'accoppo" è una storia a fumetti della Disney, realizzata da Guido Martina (testi) e Giovan Battista Carpi, pubblicata per la prima volta, divisa in due parti, sui numeri 140 e 141 di Topolino, del 10 e 25 giugno 1956.

Trama 
Topolino e Pippo vengono contattati da Paperon de' Paperoni per occuparsi del trasporto del suo denaro fuori Paperopoli.
Temendo l'agguato di qualche criminale, chiede ai due di guidare il treno (sul quale viaggerà il valsente, opportunamente camuffato) dalla città fino al porto dal quale salperà la nave che dovrà portare lontano le immense ricchezze del papero.
Purtroppo per loro, l'intero vano merci del mezzo sarà sottratto da Gambadilegno e i suoi scagnozzi, venuti a conoscenza del piano.

Curiosità 
Nonostante il titolo, la storia non ha niente a che vedere con programmi simili al celeberrimo Lascia o raddoppia?, condotto da Mike Bongiorno, all'epoca seguitissimo.

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Topolino
Storie a fumetti di Pippo
Storie a fumetti di Zio Paperone
Guido Martina
Giovan Battista Carpi